Doktor Allwissend bezeichnet:

 Doktor Allwissend (Brüder Grimm), Schwank aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm
 Doktor Allwissend (YouTuber) (* 1976), deutscher Comedy-Videoproduzent